Парвиайнен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Парвиайнен, Антти (род. 1960) — финский тренер по хоккею с мячом.
 Парвиайнен, Катри (1914—2002) — финская легкоатлетка.
 Парвиайнен, Пётр Генрихович (1865—1924) — петроградский рабочий, в доме которого в Ялкале скрывался Ленин.
 Парвиаинен, Ханну-Пекка (род. 1981) — финский сноубордист.
 Парвиайнен, Хейди (род. 1979) — финская певица.
 Парвиайнен, Янне (род. 1973) — финский барабанщик.
 Парвиайнен, Аки (род. 1974) — финский легкоатлет.